Shotcut — это свободный видеоредактор для FreeBSD, Linux, macOS и Windows. Разработку начал в 2011 году Dan Dennedy с помощью фреймворка Media Lovin' Toolkit, автором которого является он же.

Описание 
Shotcut поддерживает множество видео, аудио и графических форматов благодаря FFmpeg. Он использует шкалу времени для нелинейного редактирования из нескольких дорожек, которые могут состоять из файлов различных форматов.

См. также 

 Openshot video editor
 Kdenlive
 Flowblade

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Shotcut на Open Hub

Свободное программное обеспечение для редактирования видео